est un nom notamment porté par :
 Junichi Watanabe (né en 1960), astronome japonais ;
 Junichi Watanabe (1933-2014), écrivain japonais ;
 Junichi Watanabe (né en 1973), footballeur japonais ;
 Junichi Watanabe, karatéka japonais.

Voir aussi